Михаи́л Моро́зов:
 Морозов, Михаил Абрамович (1870—1903) — представитель династии купцов-Морозовых, меценат, коллекционер.
 Морозов, Михаил Акимович (1879—1964) — советский учёный-вирусолог, академик АМН СССР.
 Морозов, Михаил Александрович (род. 1972) — российский певец.
 Морозов, Михаил Владимирович (1868—1938) — участник революционного движения в Туркестане, Одессе, Петербурге.
 Морозов, Михаил Ильич (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Михаил Леонидович (род. 1962) — актёр театра имени Г. А. Товстоногова, заслуженный артист России.
 Морозов, Михаил Михайлович (1897—1952) — советский шекспировед, филолог-англист, историк театра.
 Морозов, Михаил Назарович (1913—1965) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Михаил Тихонович (1919—?) — советский генерал-лейтенант.